I Bombicoidei (Bombycoidea ) sono una superfamiglia di lepidotteri, diffusa in tutti i continenti con oltre  specie.

Etimologia 
Il nome della superfamiglia deriva da quello del genere tipo, Bombyx , a sua volta ricavato dal termine latino bombyx (baco da seta).

Descrizione 

Si tratta di falene eteroneure appartenenti ai Ditrysia, di dimensione media o grande, con abitudini tendenzialmente notturne o crepuscolari, e solitamente robuste e dotate di buona capacità di volo. Il torace e l'addome appaiono spesso ricoperti da una fitta peluria. Il dimorfismo sessuale può essere anche macroscopico, e interessare sia la forma e il colore delle ali, sia altre strutture anatomiche, come ad esempio le antenne, che possono essere più frequentemente pettinate o bipettinate negli esemplari di sesso maschile. Una caratteristica alquanto diffusa è rappresentata dalla riduzione o assenza di diverse strutture immaginali, quali ad esempio le appendici boccali.

La superfamiglia, che rivela forti affinità con i Lasiocampoidea e i Mimallonoidea, risulta essere certamente monofiletica, sulla base di quattro caratteri autapomorfici, che si possono così riassumere: 1) procoxe fuse anteriormente tra loro nella larva di ultima età; 2) sull'ottavo somite addominale, setola dorsale D1 sorretta da una protuberanza mesodorsale (di solito uno scolus); 3) ala anteriore con Rs+Rs vicina e parallela a Rs+Rs, o addirittura fusa con essa; 4) nel genitale maschile, posizione modificata dei "muscoli 4". Va specificato che l'assenza del primo carattere negli Apatelodidae e in alcuni Eupterotidae, così come l'assenza del secondo carattere negli Eupterotidae stessi e in pochi altri gruppi (Apatelodidae), è da considerarsi un'evoluzione secondaria.

Adulto

Capo 
L'occhio composto può rivelare o meno la presenza di setole interommatidiali. Non sono presenti ocelli funzionali né veri e propri chaetosemata.

Le antenne possono essere bi-, tri- o quadripettinate, con la sola eccezione degli Sphingidae, nei quali subiscono modificazioni secondarie; in quest'ultima famiglia, si possono osservare antenne filiformi, con apice uncinato, ma anche antenne clavate simili a quelle dei Papilionoidea.

Le appendici boccali sono solitamente ridotte oppure del tutto assenti, seppur con diverse eccezioni. I palpi mascellari sono spesso vestigiali, mentre quelli labiali possono essere da ridotti a molto sviluppati e ascendenti. La spirotromba è di regola ridotta (ad esempio nei Bombycidae e negli Eupterotidae) o del tutto assente (molti Saturniidae), ma può essere ben sviluppata e superare anche diverse volte l'intera lunghezza del corpo, come nel caso degli Sphingidae appartenenti alla sottofamiglia Sphinginae.

Torace 
Nel mesotorace, la coxa si articola in un meron e un epimeron, uniti da una linea di giunzione lunga o abbastanza lunga. Il metascuto è diviso in parte o completamente in due sezioni in senso antero-posteriore. Non sono presenti organi timpanici toracici.

Nell'ala anteriore, Sc è spesso unita per un tratto più o meno lungo con R1, o comunque corre parallela e molto ravvicinata a quest'ultima; i rami di Rs possono essere tutti liberi oppure essere uniti parzialmente o completamente in combinazioni differenti; in alcuni casi Rs+Rs può costituire il margine anteriore di un'areola; M presenta di solito tre rami che corrono separatamente dal margine esterno della cellula discale fino al termen; CuA è presente con due rami mentre CuP è di regola assente o vestigiale; 1A+2A presenta di solito una biforcazione basale più o meno allungata, mentre 3A è assente.

L'ala posteriore ha sempre una venulazione molto differente e più semplificata rispetto all'anteriore: la regione omerale può essere particolarmente sviluppata; Sc ed R1 sono di solito parzialmente o completamente fuse tra loro, e in alcuni casi anche con la porzione discale o postdiscale di Rs; i rami di Rs sono di regola ridotti a uno solo, che corre molto vicino e parallelo a Sc+R; sono presenti i tre rami di M e i due di CuA, mentre CuP è di norma assente o vestigiale; 1A+2A è di solito priva di biforcazione basale, mentre 3A può essere presente, ma con un percorso ridotto.

Nell'accoppiamento alare, frenulum e retinaculum possono essere ben robusti e articolati, come in alcuni Sphingidae, ma di regola sono ridotti o completamente assenti, e si può avere un accoppiamento di tipo amplessiforme (ad es. negli Endromidae). A differenza dei Lasiocampoidea, qui non si rileva la presenza di una spinarea. L'apice può essere falcato, come nel caso di alcuni Bombycidae e Saturniidae, ma più spesso è arrotondato.

Nelle zampe, l'epifisi può essere fortemente ridotta, e talvolta assente, mentre la formula degli speroni tibiali può essere 0-2-4 (ad es. negli Eupterotidae), 0-2-2 (come negli Endromidae) o anche 0-2-3 (alcuni Saturniidae); le tibie possono avere spinule omogenee oppure di grandezza differente, o ancora esserne del tutto prive; la forma, il numero e la grandezza delle spine rette dai tarsomeri possono assumere valore tassonomico (vedere in proposito la chiave dicotomica proposta di seguito), così come la presenza e la struttura delle appendici rette dal pretarso, quali arolio, empodio, pulvilli, unghie e così via.

Addome 
Come nel torace, anche nell'addome non sono presenti organi timpanici. Sulla superficie dei tergiti possono essere presenti delle spinule, molto più rare sugli sterniti (p. es. negli Anthelidae).

Nell'apparato riproduttore maschile, uncus e gnathos possono essere ben sviluppati e talvolta anche bilobati, oppure essere del tutto assenti, a seconda del gruppo preso in considerazione; l'edeago può essere dotato di un coecum penis anche allungato, oltre che di uno o più cornuti disposti lungo la vesica.

Nel genitale femminile, il corpus bursae può essere ridotto e privo di signum, ad esempio nei Carthaeidae, ma anche sviluppato e provvisto di robusti signa, come nel caso di alcuni Saturniidae e Sphingidae; anche la lunghezza del ductus bursae può variare notevolmente, come pure quella delle apofisi anteriori e posteriori.

Uovo 
L'uovo ha spesso una forma sferoidale, come in molti Sphingidae, oppure appiattita e pseudocilindrica, come negli Endromidae o nei Saturniidae, con un chorion relativamente liscio, sebbene negli Eupterotidae e nei Brahmaeidae sia frequente la forma verticale. Le uova vengono talvolta deposte in gran numero e in particolari formazioni costituite da più file ordinate, che possono essere molto caratteristiche.

Larva 
La larva possiede di regola setole primarie, più raramente secondarie (ad es. nei Bombycidae), ma l'aspetto macroscopico può essere riassunto in due tipologie diverse: il corpo può essere densamente rivestito di lunghi peli, come nel caso degli Anthelidae, Apatelodidae, Eupterotidae e alcuni Brahmaeidae, oppure può essere pressoché privo di peli evidenti, come nei Bombycidae, Carthaeidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae e nella maggior parte dei Brahmaeidae; nel secondo caso, almeno nei primi stadi larvali, è frequente la presenza di un processo dorsale sull'VIII segmento addominale, oltre che di un paio di altre protuberanze (cornetti, scoli e così via) su alcuni o tutti i segmenti toracici. I peli possono essere urticanti e in alcune specie gli scoli possono rilasciare sostanze più o meno tossiche, accumulate dal bruco con funzione difensiva. Colorazioni sgargianti e aposematismi più o meno evidenti non sono rari, come nel caso di Carthaea saturnioides.

Capo 
Il capo è di solito piccolo rispetto al resto del corpo, soprattutto negli ultimi stadi di sviluppo, con un apparato boccale di tipo ipognato, a indicare un tipo di alimentazione non condotta all'interno di mine, bensì all'aperto, sulla lamina fogliare. Il frontoclipeo è talvolta alquanto allungato. Sono presenti normalmente sei stemmata per lato, spesso disposti su un arco più o meno regolare.

Torace 
I segmenti toracici possono talvolta essere allargati e provvisti di evidenti macchie ocellate sui lati, come nel caso dei Saturniidae della sottofamiglia Oxyteninae, o di alcuni Sphingidae; questa caratteristica, associata una postura "minacciosa", costituita dal capo ritirato nel protorace e dai segmenti toracici sollevati, può talvolta ricordare la testa di un piccolo serpente, e avere funzione di difesa quando l'animale viene dispurbato. Lo scudo protoracico può essere alquanto sviluppato e sclerificato, come nel caso di alcuni Saturniidae, ma spesso il secondo e il terzo segmento toracico appaiono notevolmente più sviluppati rispetto al primo (ad es. nei Bombycidae).

Addome 
I segmenti addominali possono rivelare macchie ocellate in corrispondenza della linea degli spiracoli, come nel caso dei Carthaeidae. Spesso sono presenti uno o due processi dorsali sull'VIII segmento addominale; nel caso degli Sphingidae, il cosiddetto "cornetto caudale" può essere notevolmente sviluppato già nelle prime fasi di sviluppo, ma in alcuni casi può essere ridotto ad una semplice protuberanza, o anche mancare del tutto.

La larva matura ha cinque coppie di pseudozampe, robuste ma non molto allungate, sui segmenti III-VI e X; l'ultimo paio di pseudopodi, quello anale, appare spesso più sviluppato dei precedenti. Nelle pseudozampe, gli uncini sono di regola robusti e disposti su linee ellittiche incomplete, costituite da uno o più spesso due ordini.

Pupa 
La pupa è obtecta, tozza e ovoidale (Saturniidae) oppure più fusiforme (Sphingidae), con tegumento scuro e fortemente sclerificato e antenne ridotte; la spirotromba, laddove presente, è fusa col resto del corpo. L'addome è munito di due soli segmenti mobili, A5 e A6, facilmente distinguibili, e in alcuni casi può presentare una minuta dentellatura dorsale. Non sono frequenti setole secondarie e il cremaster, quando presente, è normalmente costituito da una serie di setole uncinate, poste all'estremità caudale. Il bozzolo sericeo, di regola presente, è spesso elaborato e in talune specie assume rilevanza commerciale (ad es. nei Bombycidae).

Biologia

Ciclo biologico 

Le uova vengono deposte sulle foglie delle piante ospiti, singolarmente, oppure in formazioni talvolta ordinate e molto caratteristiche; l'adesione al substrato è assicurata dalla presenza di una sostanza viscosa prodotta da alcune ghiandole accessorie della femmina durante la deposizione, come nel caso dei Saturniidae.

Tranne poche eccezioni, sia le larve, sia gli adulti sono principalmente attivi durante la notte.

Qualora siano disturbati, alcuni bruchi sono in grado di emettere suoni (una sorta di schiocchi ottenuti dalla ripetuta chiusura delle mandibole), che in parte sono percepibili anche dall'uomo, e che spesso precedono o accompagnano il rigurgito di sostanze tossiche precedentemente accumulate; è possibile che tale comportamento, riscontrato ad esempio nelle larve di Antheraea polyphemus (Saturniidae), sia da considerarsi una forma di "aposematismo acustico", dal momento che si sarebbe dimostrato efficace nella difesa contro piccoli predatori, quali formiche o topolini.

In alcuni gruppi può essere presente il fenomeno del gregarismo nello stadio larvale, soprattutto nelle fasi iniziali dello sviluppo (ad es. negli Eupterotidae), con un grande numero di bruchi che si alimentano insieme, protetti da una sorta di "rete" di fibre intessute attorno alla pianta nutrice.

L'impupamento può aver luogo in un bozzolo fissato alla pianta nutrice, oppure nella lettiera superficiale del sottobosco, come negli Sphingidae.

Il bozzolo, che negli Anthelidae è a doppio strato, è essenzialmente costituito da fibre sericee estruse dalla larva e intessute grazie alla filiera; esso può anche contenere setole secondarie oppure spinule irritanti di protezione, incorporate dalla larva durante le fasi di tessitura; nei Carthaeidae si è anche notata la presenza di piccolissimi granuli di sabbia tra le fibre intessute. Il bozzolo può anche non essere prodotto e l'impupamento può avvenire nel terreno, non molto in profondità (in alcuni Saturniidae), o nelle fessure tra le pietre (nei Brahmaeidae).

Gli adulti sono solitamente forti volatori, come nel caso degli Sphingidae, che possono essere in grado di spostarsi anche da un continente all'altro; nei Carthaeidae e in alcuni Sphingidae e Saturniidae, talvolta, quando l'animale viene disturbato, tende a muovere ritmicamente le ali anteriori e a portare in evidenza le macchie ocellate presenti su quelle posteriori, nel tentativo di distogliere l'eventuale predatore dall'aggressione.

La fase immaginale di solito si alimenta del nettare dei fiori, benché gli adulti dei Saturniidae abbiano le parti boccali fortemente ridotte e gran parte dell'apparato digerente risulti assente. Al contrario, alcuni sphingidae riescono a raggiungere il nettare senza posarsi sul fiore e rimanendo in volo stazionario, in modo simile a quello di un colibrì.

Durante le fasi dell'accoppiamento, un ruolo importante è giocato dagli feromoni sessuali che guidano l'adulto nella ricerca del partner; questi possono essere rilasciati dagli androconia, gruppi di scaglie piliformi riunite all'interno di particolari invaginazioni presenti sulle ali dei maschi degli Sphingidae.

Periodo di volo 
Le specie appartenenti a questo taxon possono avere un ciclo univoltino, ma anche bi- o trivoltino, come nel caso di alcuni Saturniidae. Per quanto riguarda le specie univoltine, il periodo di volo è di solito corrispondente coi mesi centrali dell'estate e lo stadio svernante può essere rappresentato dalla pupa nel terreno, come in alcuni Sphingidae, oppure dalla larva o ancora dall'uovo, come per alcuni Saturniidae.

Alimentazione 
Queste larve non sono minatrici fogliari, ma al contrario si alimentano posate sulle parti vegetali (principalmente le foglie).

Considerando la vastità del gruppo e la presenza di specie polifaghe, è pressoché impossibile fornire un elenco esaustivo delle piante nutrici. In questa sede, ci si limiterà pertanto a una semplice lista delle principali famiglie di appartenenza delle essenze vegetali su cui si accrescono le larve, al fine dare un'idea di quanto sia ampia la gamma di possibili piante ospiti.

 Acanthaceae Juss., 1789
 Aceraceae Juss., 1789
 Achariaceae Harms, 1897
 Actinidiaceae Gilg & Werderm., 1925
 Agavaceae Dumort., 1829
 Amaranthaceae Juss., 1789
 Anacardiaceae R. Br., 1818
 Annonaceae Juss., 1789
 Apiaceae Lindl., 1836
 Apocynaceae Juss., 1789
 Aquifoliaceae Bercht. & J. Presl, 1825
 Araceae Juss., 1789
 Araliaceae Juss., 1789
 Araucariaceae Henkel & W. Hochst., 1865
 Arecaceae Bercht. & J. Presl, 1820
 Asclepiadaceae Borkh., 1797
 Asparagaceae Juss., 1789
 Asphodelaceae Juss., 1789
 Aspleniaceae Newman, 1840
 Asteraceae Bercht. & J. Presl, 1820
 Balsaminaceae A. Rich., 1822
 Begoniaceae C. Agardh, 1824
 Berberidopsidaceae Takht., 1985
 Betulaceae Gray, 1822
 Bignoniaceae Juss., 1789
 Bixaceae Kunth, 1822
 Bombacaceae Kunth, 1822
 Boraginaceae Juss., 1789
 Brassicaceae Burnett, 1835
 Buddlejaceae K. Wilh., 1910
 Burseraceae Kunth, 1824
 Buxaceae Dumort., 1822
 Cactaceae Juss., 1789
 Canellaceae Mart., 1832
 Cannabaceae Martinov, 1820
 Cannaceae Juss., 1789
 Capparaceae Juss., 1789
 Caprifoliaceae Juss., 1789
 Caricaceae Dumort., 1829
 Caryophyllaceae Juss., 1789
 Casuarinaceae R. Br., 1814
 Celastraceae R. Br., 1814
 Chenopodiaceae Vent., 1799
 Chrysobalanaceae R. Br., 1818
 Clusiaceae Lindl., 1836
 Cochlospermaceae Planch., 1847
 Combretaceae R. Br., 1810
 Commelinaceae Mirb., 1804
 Connaraceae R. Br., 1818
 Convolvulaceae Juss., 1789
 Coriariaceae DC., 1824
 Cornaceae Bercht. ex J. Presl, 1825
 Crypteroniaceae A. DC. ex DC. & A. DC., 1868
 Cucurbitaceae Juss., 1789
 Cunoniaceae R. Br., 1814
 Cupressaceae Gray, 1822
 Cyperaceae Juss., 1789
 Daphniphyllaceae Müll. Arg., 1869
 Dilleniaceae Salisb., 1807
 Dioncophyllaceae Airy Shaw, 1952
 Dioscoreaceae R. Br., 1810
 Dipsacaceae Juss., 1789
 Dipterocarpaceae Blume, 1825
 Ebenaceae Gürke, 1891
 Elaeagnaceae Juss., 1789
 Ephedraceae Dumort., 1829
 Ericaceae Juss., 1789
 Eriocaulaceae Martinov, 1820
 Erythroxylaceae Kunth, 1822
 Escalloniaceae R. Br. ex Dumort., 1829
 Euphorbiaceae Juss., 1789
 Fabaceae Lindl., 1836
 Fagaceae Dumort., 1829
 Fouquieriaceae DC., 1828
 Geraniaceae Juss., 1789
 Gerrardinaceae M.H. Alford, 2006
 Gesneriaceae Rich. & Juss., 1816
 Ginkgoaceae Engl., 1897
 Goodeniaceae R. Br., 1810
 Grossulariaceae DC., 1805
 Hamamelidaceae R. Br., 1818
 Heliconiaceae Nakai, 1941
 Hernandiaceae Blume, 1826
 Hydrangeaceae Dumort., 1829
 Icacinaceae Miers, 1851
 Iridaceae Juss., 1789
 Irvingiaceae Exell & Mendonça, 1951
 Juglandaceae DC. ex Perleb, 1818
 Krameriaceae Dumort., 1829
 Lamiaceae Martinov, 1820
 Lauraceae Juss., 1789
 Lecythidaceae A. Rich., 1825
 Linaceae DC. ex Perleb, 1818
 Loganiaceae R. Br. ex Mart., 1827
 Loranthaceae Juss., 1808
 Lythraceae J. St.-Hil., 1805
 Magnoliaceae Juss., 1789
 Malpighiaceae Juss., 1789
 Malvaceae Juss., 1789
 Melastomataceae Juss., 1789
 Meliaceae Juss., 1789
 Melianthaceae Horan., 1834
 Menyanthaceae Dumort., 1829
 Monimiaceae Juss., 1809
 Moraceae Gaudich., 1835
 Moringaceae Martinov, 1820
 Musaceae Juss., 1789
 Myricaceae Rich. ex Kunth, 1817
 Myrtaceae Juss., 1789
 Nyctaginaceae Juss., 1789
 Ochnaceae DC., 1811
 Oleaceae Hoffmanns. & Link, 1809
 Onagraceae Juss., 1789
 Orchidaceae Juss., 1789
 Oxalidaceae R. Br., 1818
 Paeoniaceae Raf., 1815
 Papaveraceae Juss., 1789
 Passifloraceae Juss. ex Roussel, 1806
 Pedaliaceae R. Br., 1810
 Penaeaceae Sweet ex Guill., 1828
 Pinaceae Spreng. ex Rudolphi, 1830
 Piperaceae Giseke, 1792
 Plantaginaceae Juss., 1789
 Platanaceae T. Lestib., 1826
 Plumbaginaceae Juss., 1789
 Poaceae Barnhart, 1895
 Podocarpaceae Endl., 1847
 Polygonaceae Juss., 1789
 Pontederiaceae Kunth, 1816
 Portulacaceae Juss., 1789
 Primulaceae Batsch ex Borkh., 1797
 Proteaceae Juss., 1789
 Rhamnaceae Juss., 1789
 Rhizophoraceae Pers., 1806
 Rosaceae Juss., 1789
 Rubiaceae Juss., 1789
 Rutaceae Juss., 1789
 Sabiaceae Blume, 1851
 Salicaceae Mirb., 1815
 Santalaceae R. Br., 1810
 Sapindaceae Juss., 1789
 Sapotaceae Juss., 1789
 Saxifragaceae Juss., 1789
 Scrophulariaceae Juss., 1789
 Selaginellaceae Willk., 1854
 Simaroubaceae DC., 1811
 Simmondsiaceae Tiegh., 1899
 Solanaceae Juss., 1789
 Staphyleaceae Martinov, 1820
 Sterculiaceae Vent., 1807
 Styracaceae DC. & Spreng., 1821
 Symplocaceae Desf., 1820
 Tamaricaceae Link, 1821
 Taxaceae Gray, 1822
 Taxodiaceae Saporta, 1865
 Theaceae Mirb., 1816
 Thymelaeaceae Juss., 1789
 Turneraceae Kunth ex DC., 1828
 Ulmaceae Mirb., 1815
 Urticaceae Juss., 1789
 Valerianaceae Batsch, 1802
 Verbenaceae J. St.-Hil., 1805
 Vitaceae Juss., 1789
 Zingiberaceae Martinov, 1820
 Zygophyllaceae R. Br., 1814

Parassitoidismo 
Considerata la rilevante quantità di dati disponibili, ci si limiterà, in questa sede, a citare esclusivamente le famiglie di imenottei e di ditteri che comprendono specie in grado di attuare forme di parassitoidismo ai danni delle larve o delle uova di Bombycoidea.

 Diptera 
 Oestroidea 
 Tachinidae 
 Hymenoptera 
 Chalcidoidea  
 Chalcididae 
 Encyrtidae 
 Eulophidae 
 Eupelmidae 
 Eurytomidae 
 Mymaridae 
 Perilampidae 
 Pteromalidae 
 Torymidae 
 Trichogrammatidae 
 Ichneumonoidea  
 Braconidae  
 Ichneumonidae

Rilevanza economica

Bachicoltura e industria della seta 
La specie Bombyx mori ()  (baco da seta, Bombycidae), di origine asiatica, è allevata almeno da cinque millenni per la produzione di seta, e riveste attualmente una grande importanza nell'industria tessile.

Nella seconda metà del XIX secolo, si tentò di importare dall'Asia alcune specie di Saturniidae sericigene, al fine di studiare un'alternativa alla produzione di seta da parte di B. mori, che in quel momento era soggetto a gravi malattie di allevamento; tra queste, solo due specie si sono in seguito acclimatate in modo stabile (Samia cynthia e Antheraea yamamai), e sono presenti anche sul territorio italiano.

Farmacologia e biochimica industriale 
Bombyx mori è utilizzata come organismo modello per studi farmacologici concernenti la cinetica di assorbimento di determinati principi attivi.
Va peraltro ricordato che grazie a questa specie fu scoperto nel 1959 il primo feromone sessuale noto, il bombicolo (10-12-esadecadien-1-olo), in seguito impiegato nella lotta integrata al fine di ridurre l'utilizzo di fitofarmaci.

Alimentazione umana 

Le larve di svariate specie di Saturniidae e di alcuni Sphingidae sono utilizzate per l'alimentazione umana in alcune zone dell'Africa subsahariana, nonché in alcune parti dell'America centrale e dell'Indocina. A tale proposito, va ricordato che il consumo di 100 g di bruchi essiccati fornisce mediamente circa il 76 % del fabbisogno individuale giornaliero di proteine e oltre il 100 % di quello di sali minerali e vitamine.

Principali avversità delle piante coltivate 
Diverse specie di Bombycoidea possono avere un impatto più o meno rilevante sulla resa qualitativa e quantitativa di diverse piante da frutto, sul patrimonio di piante ornamentali o anche su altri tipi di coltivazioni, quali il tabacco; la maggior parte di queste appartiene alle famiglie Sphingidae e Saturniidae.

Sphingidae 
Un notevole interesse è incentrato su Manduca sexta () (sfinge del tabacco), le cui larve possono arrecare danno, oltre che a questa pianta, anche ad altre solanaceae quali il Capsicum annuum (peperone/peperoncino), il pomodoro e la patata.

Altri sfingidi degni di nota per il loro impatto sui raccolti oppure sulle piante ornamentali, sono:

 Acherontia atropos () (sfinge testa di morto), per solanacee (patata, melanzana, pomodoro) ma anche ligustro, olivo, vite, oleandro e frassino
 Agrius convolvuli () (sfinge del convolvolo), per il convolvolo e la patata dolce

 Daphnis nerii () (sfinge dell'oleandro), per oleandri, pervinche e, talvolta, la vite
 Deilephila elpenor () (sfinge della vite), appunto, per la vite
 Deilephila porcellus (), per Galium ed Epilobium
 Hippotion celerio (), talvolta per la vite
 Hyles euphorbiae () (sfinge dell'euforbia), per varie Euphorbiaceae e per la vite

 Hyles gallii () (sfinge del Galium), per betulle, epilobi, fuchsie e salici
 Hyles livornica (), per piante coltivate (olivo, vite, piante da frutto) ma anche ornamentali (acacie, eucalipti, corbezzoli)

 Laothoe populi () (sfinge del pioppo), per pioppi e salici
 Macroglossum stellatarum () (sfinge colibrì), per i Galium
 Mimas tiliae () (sfinge del tiglio), per tigli, ontani, olmi, querce e diversi alberi da frutto

 Smerinthus ocellata () (sfinge dagli occhi), per salici, pioppi e tigli, talvolta piante da frutto
 Sphinx ligustri  (sfinge del ligustro), per ligustri e altre Oleaceae (olivo, frassino, fillirea)

 Sphinx pinastri  (sfinge del pino), per pini e pecci

Saturniidae 
Tra i Saturniidae, per quanto riguarda i possibili danni arrecati a piante da frutto oppure ornamentali, possiamo citare:

 Aglia tau (), per faggi e altre latifoglie
 Antheraea yamamai (), per le querce

 Samia cynthia () (bombice dell'ailanto o filosamia), per ailanti, ligustri, ricini, prugni, peri, sambuchi e noci
 Saturnia pavonia () (pavonia minore), per Rumex, Potentilla, Rubus, otre a varie pomacee
 Saturnia pyri () (saturnia del pero o pavonia maggiore), per peri, meli e altri fruttiferi

Altri Bombycoidea 
In alcui casi, sono anche stati segnalati danni al patrimonio forestale, arrecati dalle seguenti specie:

 Brahmaea europaea  (Brahmaeidae), per ligustri e frassini
 Endromis versicolora () (bombice variegato o falsa sfinge della betulla, Endromidae) soprattutto per betulle, e in misura minore per ontani, carpini e noccioli

Metodi di lotta 
Le tecniche di lotta contro le avversità appartenenti ai Bombycoidea sono le più varie, ma si possono ricondurre alle seguenti metodiche:

 lotta biologica, effettuata prevalentemente tramite l'utilizzo di parassitoidi come particolari ditteri e imenotteri, che agiscono sugli stadi immaturi (uova e larve; vedi apposito paragrafo)
 lotta biotecnica, attuata con l'impiego di specifici virus, nematodi o batteri (ad esempio Bacillus thuringiensis)
 confusione sessuale, provocata grazie all'immissione in ambiente di piccole quantità di feromone sessuale che riducono la capacità riproduttiva della specie dannosa (può essere ricondotta anch'essa ad un concetto più ampio di lotta biotecnica)

Distribuzione e habitat 
I Bombycoidea sono presenti in tutti i continenti (esclusa l'Antartide), anche se non con ogni famiglia. Più in dettaglio, i Saturniidae e gli Sphingidae sono cosmopoliti, i Bombycidae e gli Eupterotidae sono presenti ovunque tranne in Europa e Nordamerica, i Brahmaeidae si trovano in Eurasia e Africa, gli Endromidae solo in Eurasia, gli Apatelodidae solo nelle Americhe, i Phiditiidae solo in Sudamerica, mentre gli Anthelidae e i Carthaeidae sono presenti esclusivamente in Oceania. In generale, comunque, la maggiore ricchezza di specie si riscontra nelle regioni tropicali e subtropicali.

Tassonomia

Chiave dicotomica per la determinazione delle famiglie 
Viene di seguito riportata una chiave dicotomica per il riconoscimento della famiglia di appartenenza, ricavata da quella proposta da Claude Lemaire & Joël Minet (1999), in cui è preso in considerazione il solo stadio adulto; va specificato che oltre alle famiglie attualmente (2017) inserite nei Bombycoidea, vengono qui riportati anche i Lasiocampidae e i Mimallonidae, oggi spostati nelle rispettive superfamiglie monotipiche, ma in passato considerati appartenenti a questo taxon o comunque in forte affinità con esso; nella chiave non sono prese in considerazione le famiglie Phiditiidae e Apatelodidae, qui considerate all'interno dei Bombycidae.

Famiglie e sottofamiglie 
Il taxon è cosmopolita e comprende 10 famiglie, per un totale di 520 generi e 6.092 specie, così suddivisi:
 Anthelidae  - Trans. Ent. Soc. Lond. 1904: 470 (chiave); 478 (come Lymantriadae, Anthelinae) - 2 sottofamiglie, 9 generi, 94 specie; Oceania
 Anthelinae  - Trans. Ent. Soc. Lond. 1904: 470 (chiave); 478 (come Lymantriadae, Anthelinae) - 7 generi, 91 specie; Oceania
 Munychryiinae  - J. Aust. Ent. Soc. 9: 11 - 2 generi, 3 specie; Oceania
 Apatelodidae  - J. N.Y. Ent. Soc. 2(3): 112 (chiave) (come Notodontidae, Apatelodinae) - 12 generi, 182 specie; Americhe
= Zanolidae  - Mem. sth. Calif. Acad. Sci. 1: 138
 Bombycidae  - Hist. nat. ins. 3: 404 (come Bombycinae) - 2 sottofam., 27 generi, 202 specie; America centrale e meridionale, Asia, Africa e Oceania
 Bombycinae  - Hist. nat. ins. 3: 404 (come Bombycinae) - 18 generi, 101 specie; America centrale e meridionale, Asia, Africa e Oceania
 Epiinae  - In: Seitz, Gross-Schmett. Erde 6: 675 - 8 generi, 100 specie; America centrale e meridionale
 incertae sedis - 1 genere, 1 specie (fossile)
 Brahmaeidae  - Cat. east. and Aust. Lep. Het. Colln Oxf. Univ. Mus. 1: 253 - 6 generi, 68 specie; Eurasia e Africa
 = Lemoniidae  - Novit. zool. 25: 367 (come Lemoniadae)
 = Sabaliidae  - Trans. Ent. Soc. Lond. 1901(2): 187 (come Sabaliadae)
 Carthaeidae  - Aus. J. Ent. 5: 29 - 1 genere, 1 specie, Oceania
 Endromidae  - Eur. Lepid. Index meth.: 50 (come Endromidi) - 16 generi, 70 specie; Eurasia
 = Mirinidae  - Vest. Leningr. gos. Univ. (Biol.) 1985(4): 3
 = Oberthueriinae  - Trudy zool. Inst. 134: 3
 = Prismostictinae Forbes, 1955 - Tijdschr. Ent. 98: 120
 Eupterotidae  - Cat. east. and Aust. Lep. Het. Colln Oxf. Univ. Mus. 1: 271 - 4 s.fam. + 1 gruppo, 60 gen., 396 spp.; Asia, Africa, Oceania, Centro- e Sudam.
 Eupterotinae  - Cat. east. and Aust. Lep. Het. Colln Oxf. Univ. Mus. 1: 271 - 11 generi, 105 specie; Asia, Africa, Oceania, Centro- e Sudamerica
 = Cotaninae  - Tijdschr. Ent. 98: 131 (come Cotanini)
 Janinae  - Bih. Svenska Akad. 27(7): 4 (chiave) - 22 generi, 148 specie; Africa
 = Hibrildinae  - Lambillionea 57(9-10): 73
 = Tissanginae  - Tijdschr. Ent. 98: 98 (come Tissangini)
 Panacelinae  - Tijdschr. Ent. 98: 120 - 1 genere, 3 specie; Oceania
 Striphnopteryginae  - Ofvers. K. Vetensk Akad. Förh. 15: 210 (come Striphnopteryges) - 16 generi, 83 specie; Africa e Oceania
 = Phialinae  - Het.-fjär. saml. Kaff. Wahlberg: 33 (come Phialidae)
 Gruppo Ganisa - 10 generi, 57 specie
 Phiditiidae  - Ins. Syst. Evol. 25(1): 63 (come Bombycidae, Phiditiinae) - 4 generi, 23 specie; America meridionale
 Saturniidae  - Icones hist. Lepid. Eur. 2: 170 (come Saturnides) - 8 sottofamiglie, 180 generi, 2.349 specie; cosmopolita
 Agliinae  - Ann. Mag. nat. Hist. (6) 11: 172 - 1 genere, 6 specie; Eurasia
 Arsenurinae  - Novit. zool. 29: 250 - 10 generi, 137 specie; Americhe
 = Rhescyntinae  - Bull. Hill Mus. Witley 4: 3 (come Rhescyntidae)
 Ceratocampinae  - Rep. Insects Mass. injurious Vegn.: 287 (come Ceratocampadae) - 31 generi, 195 specie; Americhe
 = Adelocephalinae  - Annls Soc. ent. Belg. 15: 79 (come Adélocéphalides)
 = Citheroniinae  - J. N.Y. ent. Soc. 2: 174 (come Citheroniidae)
 = Dryocampinae  - Ann. Lyc. nat. Hist. 8: 379 (come Dryocampini)
 = Sphingicampinae  - Psyche, Camb. 9: 280 (come Sphingicampidae)
 = Syssphinginae  - Mem. natn. Acad. Sci. 12: 1 (come Syssphingina)
 Cercophaninae  - Novit. zool. 31: 181 (come Cercophanidae) - 4 generi, 16 specie; America meridionale
 Hemileucinae  - Ann. Lyc. nat. Hist. 8: 376 (come Hemileucini) - 51 generi, 797 specie; Americhe
 = Automerinae  - Mitt. Roemermus. Hildes. 6: 3; 27
 = Dirphiinae  - Descr. phys. Rép. Arg. 5 (Lépid. I): 473 (come Dirphiadae)
 Oxyteninae  - Novit. zool. 31: 135 (come Oxytenidae) - 5 generi, 36 specie; Americhe
 Salassinae  - Evolution, Lancaster, Pa. 3(2): 130 - 1 genere, 37 specie; Asia
 Saturniinae  - Icones hist. Lepid. Eur. 2: 170 (come Saturnides) - 77 generi; 1.125 specie; cosmopolita
 = Attacinae  - Cat. méth. Lépid. Eur.: 78 (come Attaccidae)
 = Bunaeinae  - In: Cooper & Cooper, The emperor moths of KwaZulu-Natal: x
 = Holocerinae  - Mem. natn. Acad. Sci. 12: 144
 = Ludiinae  - Ark. Zool. 2(4): 21
 Sphingidae  - Hist. nat. ins. 3: 400 (come Sphingides) - 4 sottofamiglie, 206 generi, 1.824 specie; cosmopolita
 Langiinae  - Nat. hist. Brit. Lep. 4: 504 (come Langiidi) - 1 genere, 1 specie; Asia
 Macroglossinae  - Am. J. Sci. Arts 36: 287 (come Macroglossiadae) - 84 generi, 1.011 specie; cosmopolita
 = Choerocampinae  - Proc. ent. Soc. Philad. 5: 153 (come Chaerocampini)
 = Dilophonotinae  - Descr. physique Rep. Arg. 5 (Lepid. 1): 314 (chiave) (come Dilophonotidae)
 = Philampelinae  - Descr. physique Rep. Arg. 5 (Lepid. 1): 314 (chiave) (come Philampeliadae)
 = Semanophorinae  - Novit. zool. 9 (Suppl.): cxxxv (come Semanophorae)
 Smerinthinae  - Proc. ent. Soc. Philad. 5: 160 (come Smerinthini) - 69 generi, 478 specie; cosmopolita
 = Ambulicinae  - Trans. zool. Soc. Lond. 9: 514
 Sphinginae  - Hist. nat. ins. 3: 400 (come Sphingides) - 52 generi, 334 specie; cosmopolita
 = Acherontiinae  - Trans. zool. Soc. Lond. 9: 515
 = Asemanophorinae  - Novit. zool. 9 (Suppl.): cxxxv (come Asemanophorae)

Va peraltro aggiunto che fino agli anni novanta del XX secolo, la famiglia Sphingidae veniva inserita in una superfamiglia distinta (Sphingoidea), sulla base di alcune differenze anatomiche (soprattutto immaginali) rispetto al resto dei Bombycoidea.

Sinonimi 
È stato riportato un sinonimo:
 Sphingoidea  (incl.) - Hist. nat. ins. 3: 400 (come Sphingides)

Endemismi italiani 
L'unica specie endemica del territorio italiano è il brameide Brahmaea (Acanthobrahmaea) europaea Hartig, 1963, il cui areale è limitato alle sole province di Potenza, Matera e Avellino.

Filogenesi 
Kristensen nel 1998 propose un albero filogenetico che collocava, all'interno dei Macrolepidoptera, il gruppo Mimallonoidea/Lasiocampoidea/Bombycoidea in una posizione distinta rispetto al clade comprendente Calliduloidea, Papilionoideae Geometroidea, ma anche rispetto a quello dei Noctuoidea:

L'analisi genetica svolta da Heikkila et al. (2015) ha invece portato alla luce nuove relazioni tra le superfamiglie, tanto da giungere a un cladogramma da cui è stato ricavato quello riportato qui sotto; è confermata la prossimità evolutiva dei Bombycoidea rispetto ai Lasiocampoidea, ma i Mimallonoidea sono spostati in posizione diversa:

Come si può notare dallo schema riportato qui sopra, Bombycoidea si conferma certamente come raggruppamento monofiletico, così come le famiglie che lo compongono. L'unica evidente incongruenza rispetto all'impostazione tassonomica riportata più sopra, riguarda la posizione dei generi di Brahmaeidae: infatti, laddove Brahmaea appare un sister group degli Sphingidae nella loro interezza, al contrario, Dactyloceras, Lemonia e Sabalia risulterebbero essere più affini al clade Apatelodidae/Eupterotidae. Heikkila e coll. hanno spiegato questo risultato con la possibile carenza di materiale genetico analizzato e con il tipo di caratteri morfologici immaginali presi in considerazione.

Alcune specie

Adulti

Uova

Larve

Pupe

Conservazione 
Di seguito le specie di Bombycoidea inserite nella Lista rossa IUCN, con il relativo stato di conservazione:

 Saturniidae
 Graellsia isabellae () - status "DD" (carente di dati)
 Sphingidae
 Euproserpinus wiesti  - status "CR" (in pericolo critico)
 Hyles hippophaes () - status "DD" (carente di dati)
 Proserpinus proserpina () - status "DD" (carente di dati)
 Tinostoma smaragditis () - status "EN" (in pericolo)

Note

Bibliografia

Pubblicazioni

Testi

Voci correlate
 Geometroidea
 Lasiocampidae
 Tassonomia dei Lepidoptera

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taxa classificati da Pierre André Latreille
Fauna africana
Fauna asiatica
Fauna centroamericana
Fauna europea
Fauna nordamericana
Fauna oceaniana
Fauna sudamericana